Pogled (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Pogled (Apače), een plaats in de Sloveense gemeente Apače
 Pogled (Moravče), een plaats in de Sloveense gemeente Moravče